Евге́ний Ива́нович Важе́нин (родился 24 сентября 1946) — заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, режиссёр.

В 1997 году приглашён в труппу Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус». Внешняя выразительность облика, особый темперамент сочетаются в артисте с умением мыслить, даром проникновения в суть человеческой индивидуальности, способностью раскрыть сложные сферы человеческого духа. Актёрство Евгения Важенина по природе сориентировано на амплуа — по точности приема, резкости характерности, как комического, так в равной степени, и трагического.

Профессиональный путь 
В 1971 году окончил Новосибирское театральное училище, а в 1986 году — ГИТИС.
После окончания училища работал в нескольких театрах страны: Челябинский драматический театр им. Горького, Новосибирский областной драматический театр, Санкт-Петербургский академический театр комедии им. Н. П. Акимова и Санкт-Петербургский театр Сатиры. С 1981 по 1983 год он являлся руководителем театра-студии при Новосибирском Государственном торговом институте. С 1987 по 1990 год Е. И. Важенин — педагог по актёрскому мастерству Новосибирского театрального училища. По возвращении из Санкт-Петербурга педагогическая деятельность в театральном училище была им возобновлена. В 1997 году приглашён в труппу Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

Награды 
В 1984 году на Всероссийском конкурсе артистов-чтецов, проходившем в Москве, Евгений Важенин был награждён дипломом Министерства культуры и удостоен звания лауреата конкурса. Также артист дважды стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» городского театрального конкурса «Парадиз»: 1999 год — роль Войницкого в спектакле «Дядя Ваня» А. П. Чехова, 2001 год — роль Царя Максимилиана в спектакле «Царь Максимилиан» Е. Греминой. В 2005 году Евгений Важенин был удостоен Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Самобытный талант артиста, его умение работать в ансамбле были замечены кинорежиссёрами, и Евгений Важенин неоднократно был приглашён на киносъёмки.

Киноработы 
 1986 — Попутчик — председатель колхоза
 1990 — Делай раз!
 1991 — Улыбка
 1992 — На Иртыше
 1992 — Томас Бекет
 1995 — Я — русский солдат
 1998 — Хрусталёв, машину!
 2013 — Трудно быть богом
 2013 — Шкварки
 2016 — Отец (короткометражный)

Работы в театре

Актер 
Челябинский драматический театр им. Горького 
Новосибирский областной драматический театр
 Макбет (В. Шекспир) — Ленокс, 1973
 Тогда в Севилье (В. Алешин) — Дон Диего, 1973
 Дама-невидимка (П. Кальдерон) — Дон Хуан, 1974
 Квадратура круга (В. Катаев) — Вася, 1974
 Вкус черешни (А. Осецка) — Марек, 1974
 Марютка (Т. Лондон) — Семяный, 1975
 Город на заре (А. Арбузов) — Зяблик, 1975
 В списках не значится (Б. Васильев) — Сальников, 1975
 Дульсинея Тобосская (А. Володин) — Маттео, 1975
 Кьеджинские перепалки (К. Гольдони) — Фортунато, 1975
 Мой бедный Марат (А. Арбузов) — Марат, 1980
 Заступница (Ю. Нагибин) — Архивариус, 1981
 В день свадьбы (В. Розов) — Василий Заболотный, 1981
 Самая счастливая (Э. Володарский) — Пашка, 1981
 Наедине со всеми (А. Гельман) — Голубев, 1981
 Я из огненной деревни (В. Быков) — Рыбак, 1981
 Старик (М. Горький) — Старик, 1981
 Смотрите, кто пришёл (В. Арро) — Кинг, 1982
 Любовь и голуби (В. Гуркин) — Вася Кузякин, 1983
 Вечер (А. Дударев) — Мультик, 1984
 Зверь-Машка (Ю. Мирошниченко) — Федя, 1984
 Любовь — книга золотая (А. Толстой) — Князь, 1984
 Колыма (В. Дворецкий) — Алыпов, 1985
 Воронья роща (А. Вампилов) — Баохин, 1983
 Забавный случай (К. Гольдони) — Граф, 1986
 Нора (Г. Ибсен) — Хельмер, 1988
 Жанна («Аккомпаниатор») (А. Галин) — Изольд Кукин, 1989
 Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви (С. Соловьев) — Дядя Кока, 1990
Санкт-Петербургский академический театр комедии им. Н. П. Акимова
Санкт-Петербургский театр Сатиры
 Убийство Гонзаго (Н. Йорданов) — Палач, 1992
 Характеры (В. Шукшин) — Представитель из района, 1992
 Фредди (Р. Тома) — Жиго, рыжий клоун, 1993
 Женитьба (Н. Гоголь) — Кочкарев, Анучкин, 1994
 Наш Декамерон (Э. Радзинский) — Отец, Чёрный человек, 1994.
 Сквозь игольное ушко (Р. Клер) — Жак, 1998
Новосибирский драматический театр «Красный факел»
 Квартет — Реджинальд Пейджет
В 1997 году приглашён в труппу Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».
 Али-Баба и сорок разбойников — Абдула
 Антигона (Ж. Ануй) — Креон, 1999
 Бабьи сплетни — Муза, 2001
 Беда от нежного сердца — Ушица Акакий Назарыч, 1999
 Бульвар преступлений — Гарель, 2002
 Вестсайдская история — Шренк
 Волшебная лампа Аладдина (Л. Гернет) — Султан, 1998
 Дама с камелиями — Варвиль, 2006
 Двенадцатая ночь (В. Шекспир) — Сэр Тоби, 1998
 Двойное непостоянство — Вельможа
 Дни нашей жизни (Л. Андреев) — Эдуард фон Ранкен, 1998
 Дядя Ваня (А. Чехов) — Войницкий Иван Петрович, 1998
 Женитьба — Яичница
 Женитьба Фигаро — Базиль
 Зверь (В. Синакевич) — Отец, 1997
 Игроки — Кругель, полковник
 НЭП — Макаренко
 Плачевная повесть о Дон Кихоте Ламанчском (Е. Гремина) — Герцог, 2000
 Плутни Скапена (Мольер) — Жеронт, отец Леандра, 1998
 Птицы (Аристофан) — Удод, 2000
 Свадьба Кречинского
 Священное пламя — Майор Ликонда
 Собор Парижской Богоматери (В. Гюго) — Клопен, 1997
 Софья Петровна (Л. Чуковская) — Вождь народа 1999
 Старая, старая сказка (Х. К. Андерсен) — Трактирщик, Король, 1999
 Старосветская любовь — Афанасий Иванович Товстогуб
 Счастье и муки Милетты Цоккотуки (С. Дроздович) — Толстопуззи, 1997
 Царь Максимилиан (Е. Гремина) — Царь Максимилиан, 2001
 Циники (А. Мариенгоф) — Комиссар, 2008
 Шукшин. Про жизнь. — Ермолай, Наум Евстигнеевич, Павел, муж Марьи

Режиссёр 
 Анекдот под бой курантов, Артистическое созвездие
 Блэз, или Шесть женщин на шее, Артистическое созвездие
 Большая зебра, или В какую игру вы играете?, Артистической созвездие
 Делай, как я хочу, Артистическое созвездие
 Зайчиха Изаура, Артистическое созвездие
 Заявление об уходе, или Превратности любви, Артистическое созвездие
 Искушение Сени Петушкова, Артистическое созвездие
 Исполнитель желаний, Артистическое созвездие
 Лох на обочине, или Истина где-то тут!, Артистическое созвездие
 Любовь зла…, или К гадалке не ходи, Артистическое созвездие
 Не открывайте дверь незнакомцу, Артистическое созвездие
 Операция под кодовым названием «ЗАГС», Артистическое созвездие
 Осторожно, женщины!, Артистическое созвездие
 Ох, уж эта Франция, или Адюльтер по выходным
 Поднять паруса!, Артистическое созвездие
 Подыскиваю жену! Недорого!, Артистическое созвездие
 Прибей меня, голубчик!, Артистическое созвездие
 Семейные забавы, или Любовь впятером, Артистическое созвездие
 Сказка об Иване-удальце и Василисе-земной красе (С. Прокофьева, Г. Сапгир) — театр «Красный факел», 1984
 Французский десерт, Артистическое созвездие
 Холостяки и холостячки, Артистическое созвездие
 Чиполлино, Новосибирский областной драматический театр
 33 счастья, Артистическое созвездие

Ссылки 
 http://www.afisha.ru/people/292323/

Персоналии:Театр Комедии
Выпускники ГИТИСа
Персоны без указанного места рождения
Персоналии:Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»